Zapopan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zapopan, ort, Jalisco, 
 Zapopan (flygplats), Jalisco, 
 Zapopan (kommun), Jalisco, 
 Zapopan, Chiapas, ort, Tapachula,